Mecze Półfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 wyłoniły dwie reprezentacje, które uczestniczyły w finale, a także te, które walczyły w meczu o 3. miejsce. Spotkania odbyły się 10 i 11 lipca.

Mecze

Francja – Belgia 

 Piłkarz meczu:
  Samuel Umtiti

Chorwacja – Anglia 

 Piłkarz meczu:
  Ivan Perišić

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018